Op het Australian Open 2017 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 20 tot en met 29 januari 2017.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Jelena Vesnina en Bruno Soares had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Soares speelde samen met Kateřina Siniaková – zij waren als zesde geplaatst en bereikten de tweede ronde, waar zij evenwel verstek lieten gaan.

De Amerikaanse Abigail Spears en haar Colombiaanse partner Juan Sebastián Cabal wonnen het toernooi door in de finale het tweede reekshoofd Sania Mirza en Ivan Dodig te verslaan.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek, met Raven Klaasen uit Zuid-Afrika aan haar zijde, bereikte de kwartfinale – daar moesten zij hun meerdere erkennen in de latere winnaars.

Geplaatste teams

Belgen en Nederlanders

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema ITF
  Toernooischema Australian Open (archief)

Australian Open
ITF-toernooi in 2017